Charles Blavette, acteur français
 Didier Blavette, physicien français
 Victor-Auguste Blavette, architecte français

Patronyme français